Gavriș (< ):
 Emil Gavriș (1915-1989), interpret român de muzică populară.
 Vasiliu Gavriș (1858-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.

Vezi și
 Gabriș
 Gábris
 Gábor
 Gabriel

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești